

Patronyme 
 Claudine Aubrun (1956-), écrivaine française ;
 Émile Aubrun (1881-1967), pionnier de l'aviation ;
 François Aubrun (1934-2009), peintre français ;
 Jules Aubrun (1881-1959), ingénieur et industriel français ;
 Louis Aubrun lithographe français ; (commons:Category:Louis Aubrun)
 Michel Aubrun (1932- ), historien médiéviste français ;
 Nicolas Aubrun (1988- ), joueur français de volley-ball.

Toponymie 
 Ville-Aubrun, ancienne commune de la Haute-Vienne.

Homonymie de patronyme